Strážov bezeichnet mehrere Orte

 Strážov, Stadt im Okres Klatovy, Tschechien
 Strážov, Ortsteil von Žilina, Okres Žilina, Slowakei
 Strážov (Ralsko), Wüstung auf dem Gebiet der Stadt Ralsko, Okres Česká Lípa, Tschechien
 Strážov (Berg) (1213 m), höchster Berg der Strážovské vrchy, Slowakei